Митищі — місто в Московській області.
 Митищі — муніципальне утворення з центром у м. Митищі.
 Митищі — залізнична станція в м. Митищі.
 «Митищі» — колись планована станція Калузько-Ризької лінії Московського метрополітену.
 «Митищі» — російський малий ракетний корабель проекту 22800.